Tag Team bezeichnet:

 Tag Team, Team im Wrestling
 Tag Team (Band), US-amerikanische Hip-Hop-Formation
 Tag Team (Pokerturnier), Team bei einem Pokerturnier